Karen Chačanov era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Michail Kukuškin con il punteggio di 7-5, 7-65.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Stefanos Tsitsipas (campione)
  Borna Ćorić (secondo turno)
  David Goffin (semifinale)
  Denis Shapovalov (secondo turno)

 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Gilles Simon (quarti di finale)
 Gaël Monfils (ritirato)
 Jérémy Chardy (primo turno)

Qualificati 

  Matthias Bachinger (quarti di finale)
  Simone Bolelli (primo turno)

 Jahor Herasimaŭ (primo turno)
 Constant Lestienne (primo turno)

Lucky loser 

  Grégoire Barrère (secondo turno)

 Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)

Wild card 

  Antoine Hoang (primo turno)
  Ugo Humbert (semifinale)

 Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2019